Osiemnasty rząd Izraela
 Dziewiętnasty rząd Izraela